Геровский — карпаторусская фамилия.
 Геровский, Алексей Юлианович (1883—1972) — карпаторусский общественный и политический деятель.
 Геровский, Георгий Юлианович (1886—1959) — карпаторусский лингвист, брат Геровского Алексея Юлиановича.
 Геровский, Рангел (1959—2004) — болгарский борец греко-римского стиля.